Laódice pode referir-se a:

Mitologia grega 
 Laódice (filha de Príamo)

Princesas macedônias e helenísticas 
 Laódice, esposa de Antíoco e mãe de Seleuco I Nicátor
 Laódice I, nobre selêucida, esposa do rei Antíoco II Teos
 Laódice (filha de Antíoco II Teos), filha da anterior e Antíoco II Teos, esposa de Mitrídates II do Ponto, mãe de Laódice
 Laódice (esposa de Antíoco III Magno), filha da anterior e Mitrídates II do Ponto, esposa de Antíoco III Magno, mãe de Antíoco, Seleuco IV Filopátor, Ardiso, uma filha desconhecida, Laódice, Cleópatra Sira, Antióquida e Antíoco IV Epifânio
 Laódice (esposa de Antíoco III Magno), filha da anterior, esposa de seu irmão Antíoco, esposa de Seleuco IV Filopátor, esposa de Antíoco IV Epifânio
 Laódice (filha de Seleuco IV Filopátor), filha da anterior e Seleuco IV Filopátor, esposa de Perseu da Macedónia
 Laódice (filha de Antíoco IV Epifânio), filha da anterior e Antíoco IV Epifânio, esposa de Mitrídates V Evérgeta 
 Laódice (esposa de Mitrídates IV do Ponto), esposa de Mitrídates IV do Ponto

Ver também 
 Laodiceia

Desambiguações de antropônimos